Мисс Мира 1985 () — 35-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 14 ноября 1985 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 78 девушек. Победила Хольмфридур Карлсдоттир, представлявшая Исландию.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Участницы

Заметки

Дебют 
 Кот-д’Ивуар, Сент-Китс и Невис и Заир соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Уганда последний раз участвовали в 1968 году.
 Люксембург последний раз участвовали в 1977 году.
 Сент-Винсент и Гренадины последний раз участвовали в 1978 году.
 Либерия последний раз участвовали в 1983 году.

Отказались 
 Гондурас соревновались в прошлом году.
 Сенегал и Турция сняты с конкурса в последнюю минуту.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1985
 Мисс Интернешнл 1985

Ссылки 
 Мисс Мира 1985

Мисс мира
События 14 ноября
Ноябрь 1985 года
1985 год в Лондоне‎